Maudelle Shirek Building of Old City Hall, het voormalig stadhuis van de Amerikaanse stad Berkeley
 Old City Hall (Boston), het voormalig stadhuis van de Amerikaanse stad Boston
 Old City Hall (Toronto), het voormalig stadhuis van de Canadese stad Toronto